

Objet 
L’angon est une lance.

Lieux 
 La falaise d'Angon est un site d'escalade français proche d'une cascade sur la commune de Talloires.
 Angon I et Angon II sont des villages du Cameroun dans la commune de Mbankomo.